Fariñas ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Velasco Fariñas (* 1986), spanischer Fußballspieler, siehe Jano (Fußballspieler, 1986)
 Carlos Fariñas (1934–2002), kubanischer Komponist
 Guillermo Fariñas (* 1962), kubanischer Psychologe